Artner bzw. von Artner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Artner, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Esther Artner (* 1985), österreichische Schauspielerin, Yoga Instructorin und Produzentin
 Gabriele von Artner (1871–1931), österreichische Sopranistin
 Hannes Artner (* 1984), österreichischer Basketballspieler
 Josef Artner (1915–2003), österreichischer Gynäkologe
 Josefine von Artner (1869–1932), österreichische Opernsängerin
 Kurt Artner (1961–2005), österreichischer Sportschütze
 Marie von Artner-Grenso, österreichische Sängerin, Mutter der Josefine und Gabriele Artner

 Peter Artner (* 1966), österreichischer Fußballer
 Robert Artner, Gemeinschaftspseudonym von Ulf Miehe und Walter Ernsting
 Therese von Artner (1772–1829), österreichische Schriftstellerin